Swenzia est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché à la famille des Latimeriidae qui inclut les deux dernières espèces de cœlacanthes encore vivantes de nos jours.
Swenzia latimerae est la seule espèce du genre. Elle a été découverte en France dans des sédiments du Jurassique supérieur (Oxfordien supérieur), datant d'il y a environ  (millions d'années).

Étymologie 
Le nom de genre honore la paléoichtyologue Sylvie Wenz.

Historique 
Un spécimen presque complet de Swenzia latimerae a été découvert durant la seconde moitié du  à Lévigny sur la commune de Charnay-lès-Mâcon, près de Mâcon, dans le département français de Saône-et-Loire en Bourgogne-Franche-Comté. Il provient de couches de l'Oxfordien supérieur, à la limite entre les zones d'ammonites à Bifurcatus et à Bimammatum.

Initialement nommé Wenzia, le nom du genre a dû être modifié car ce nom était déjà utilisé par un fossile de gastéropode Wenzia ramondi.
En application de la règle de « synonyme Junior » du Code international de nomenclature zoologique son nom a été modifié en Swenzia.

Description 
Il présente des caractéristiques à la fois des cœlacanthes actuels et du genre fossile Macropoma datant du Mésozoïque.
Il est considéré comme un groupe frère du genre Latimeria auquel appartiennent les deux seules espèces actuelles de cœlacanthes.

La découverte de restes d'un petit crustacé donne une indication sur son régime alimentaire.

Classification phylogénique

Références taxinomiques

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Mésozoïque
Animal du Jurassique supérieur
Paléontologie en France
Taxon fossile décrit en 2005